

Onomastica 
 Habib – forma araba del nome proprio di persona italiano maschile Abibo

Persone 
 Habib (1947–2016) – pseudonimo di Habib Mohebian, cantautore iraniano
 Musaylima ibn Habib (VII secolo–VII secolo) – profeta arabo dei Banū Ḥanīfa
 Habib ibn Abi Obeida al-Fihri (...–755) – generale arabo
 Muhammad VI al-Habib (1858-1929) – Bey di Tunisi 
 Jack Habib (1912–...) – cestista turco
 Philip Habib (1920-1992) – diplomatico statunitense di origini libanesi
 Ralph Habib (1912-1969) – regista francese di origini libanesi
 Brian Habib (1964) – giocatore di football americano statunitense
 Saud Habib (1979) – tiratore a volo kuwaitiano
 Yasser Al-Habib (1979) – religioso sciita kuwaitiano
 Qusay Habib (1987) – calciatore siriano
 Yusuf Habib (1998) – calciatore bahreinita